Fatores de virulência são moléculas expressadas e secretadas por agentes patogênicos, tais como bactérias, vírus, fungos e protozoários, que lhes permitem:
 a colonização de um nicho no hospedeiro, incluindo a adesão às células;
 a evasão ao sistema imunitário do hospedeiro;
 a liberação de fatores tóxicos, que podem ser prejudiciais ao hospedeiro;
 a imunossupressão, a inibição da resposta imunitária do hospedeiro;
 a entrada e saída nas células, se o agente for intracelular;
 a obtenção de nutrientes a partir do hospedeiro.

Os agentes patogénicos possuem uma grande variedade de fatores de virulência. Alguns são intrínsecos às bactérias (cápsulas e endotoxinas) enquanto outros são obtidos através de plasmídeos. (algumas toxinas).

Microbiologia
Fatores de virulência